Valeđa ima više značenja:
 Valeđa (Savona)
 Valeđa (Verbano-Kuzio-Osola)